Ženská čtyřhra Ladies Open Lausanne 2021 probíhala okolo poloviny července 2021. Do deblové soutěže lausannského tenisového turnaje hraného na antuce nastoupilo šestnáct dvojic. Obhájkyněmi titulu z roku 2019 byly Rusky Anastasija Potapovová a Jana Sizikovová, které do turnaje nezasáhly.

Vítězkami se staly Švýcarky Susan Bandecchiová se Simonou Waltertovou startující na divokou kartu, které nastoupily do prvního deblového turnaje na túře WTA. Ve finále zdolaly norsko-řeckou dvojici Ulrikke Eikeriová a Valentini Grammatikopoulou, jejíž členky hrály první finálový duel. Po dvousetovém průběhu 6–3 a 6–7 rozhodl až supertiebreak poměrem míčů [10–5]. Obě šampionky odvrátily osm z jedenácti brejkbolů a do žebříčku WTA si připsaly 280 bodů. Na okruhu WTA Tour získaly první tituly. Bodový zisk posunul obě na nová žebříčková maxima, Waltertovou na  207. místo a Bandecchiovou na 227. příčku.

Nasazení párů 
  Anna Blinkovová /  Anna-Lena Friedsamová (odstoupily)
  Jil Teichmannová /  Tamara Zidanšeková (1. kolo, odstoupily)
  Eri Hozumiová /  Čang Šuaj (semifinále)
  Katarzyna Piterová /  Arantxa Rusová (1. kolo, odstoupily)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

WTA Swiss Open
Tenis ve Švýcarsku v roce 2021
WTA Tour 2021